Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense: brazil labdarúgócsapat Porto Alegre városából
Grêmio Brasil de Pelotas: brazil labdarúgócsapat Pelotas városából